Il Campionato argentino di rugby a 15 1954  è stato vinto dalla selezione della Provincia di Buenos Aires che ha battuto in finale la Ciudad Eva Peron, selezione della città omonima, secondo la denominazione in vigore tra il 1952 e il 1955 per la città di La Plata.

Per la prima volta una squadra diversa dalla solite Provincia e Capital, raggiunse la finale.

Tabellone

Eliminatorie

Finale

Collegamenti esterni